Тер-Гевондян — фамилия, имеющая армянское происхождение. Известные представители:
 Тер-Гевондян, Анушаван Григорьевич (1887—1961) — армянский и советский композитор, музыковед, фольклорист.
 Тер-Гевондян, Арам Наапетович (1928—1988) — советский востоковед, д-р ист. наук, проф. Ереванского университета, сотрудник АН Армении
  (род. 1961) — сын Арама Тер-Гевондяна, историк-арменист.
 Тер-Гевондян, Тамара Рубеновна (1908—2000) — художница, график, теоретик кино.